Wall kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Wall
 Arnold Wall

Robotskapade auktorsförkortningar